Mien ist:

 eine Bezeichnung für die Volksgruppe der Yao
 der chinesische Name von Birma
 Mien (See), ein Kratersee in Südschweden
 Mien (Vorname), weiblicher Vorname

Mień bezeichnet zwei Flüsse in Polen
 Mień (Weichsel), einen rechten Zufluss der Weichsel
 Mień (Nurzec), einen rechten Zufluss des Nurzec

Mien ist der Familienname folgender Personen:

 Rolf-Christel Guié-Mien (* 1977), kongolesischer Fußballspieler